Виктор Глущенко:

 Глущенко, Виктор Григорьевич (1936—2014) — организатор кинопроизводства, заслуженный деятель культуры Российской Федерации, член Союза кинематографистов России.
 Глущенко, Виктор Юрьевич (1936—2015) — советский и российский химик, член-корреспондент РАН.